Завод за статистику може се односити на
 Завод за статистику Црне Горе
 Републички завод за статистику